Франик — неформальна назва українського міста Івано-Франківськ;
 Франик — український виконавець;
 Франик (franyk.com) — популярний сайт Івано-Франківська, .